Gunsi (Para), een dorp bij Zanderij in Para, Suriname
 Gunsi (Sipaliwini), een dorp aan de Boven-Surinamerivier in Sipaliwini, Suriname
 Gunsi Bhadaure, een dorpscommissies (district) in Nepal